Een verkeersweg:
N597 (België)
N597 (Frankrijk)
N597 (Nederland), zie Provinciale weg 597